Jean Robert Tronchin ist der Name folgender Personen:

* Jean Robert Tronchin (Bankier) (1702–1788), Genfer Bankier 
 Jean Robert Tronchin (Jurist) (1710–1793), Genfer Jurist und Staatsanwalt